Wollmershausen steht für:

 Wollmershausen (Crailsheim), Weiler im Stadtteil Tiefenbach von Crailsheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Wollmershausen (Adelsgeschlecht), ein schwäbisches Adelsgeschlecht, 1708 erloschen

Siehe auch:
 Wollershausen
 Woltmershausen